В программу современных Олимпийских игр входят 28 летних (42 дисциплины) и 7 зимних (15 дисциплин) видов спорта. При классификации видов спорта МОК следуют принципу «одна федерация — один вид спорта». После названия вида спорта в скобках указано наименование соответствующей международной федерации.

Летние олимпийские виды спорта 

  Академическая гребля (FISA)
  Бадминтон (BWF)
  Баскетбол (FIBA)
 
  Бокс (AIBA)
  Борьба (UWW)
  Вольная борьба
  Греко-римская борьба
  Велоспорт (UCI)
  BMX
  BMX-фристайл
  Трековый велоспорт
  Маунтинбайк (Горный велосипед)
  Шоссейный велоспорт
  Водные виды спорта (FINA)
  Водное поло
  Плавание
  Прыжки в воду
  Синхронное плавание
  Плавание на открытой воде
  Волейбол (FIVB)
  Волейбол
  Пляжный волейбол
  Гандбол (IHF)
  Гимнастика (FIG)
  Прыжки на батуте
  Спортивная гимнастика
  Художественная гимнастика
  Гольф (IGF)
  Гребля на байдарках и каноэ (ICF)
  Гребля на байдарках и каноэ
  Гребной слалом
  Дзюдо (IJF)

  Конный спорт (FEI)
  Выездка
  Конкур
  Троеборье
  Лёгкая атлетика (IAAF)
  Настольный теннис (ITTF)
  Парусный спорт (WS)
  Регби (IRB)
  Сёрфинг (ISA)
  Скейтбординг (WS)
  Современное пятиборье (UIPM)
  Спортивное скалолазание (IFSC)
  Стрельба (ISSF)
  Стрельба из лука (FITA)
  Теннис (ITF)
  Триатлон (ITU)
  Тхэквондо (WTF)
  Тяжёлая атлетика (IWF)
  Фехтование (FIE)
  Футбол (FIFA)
  Хоккей на траве (FIH)

Зимние олимпийские виды спорта 

  Биатлон (IBU)
  Кёрлинг (WCF)
 Коньковые виды спорта (ISU)
  Конькобежный спорт
  Фигурное катание
  Шорт-трек

 Лыжные виды спорта (FIS)
  Горнолыжный спорт
  Лыжное двоеборье
  Лыжные гонки
  Прыжки с трамплина
  Сноуборд
  Фристайл
  Бобслей (FIBT)
  Бобслей
  Скелетон
  Санный спорт (FIL)
  Хоккей (IIHF)

Исключённые виды спорта 
В скобках указаны годы, когда спорт был включён в программу.

  Баскская пелота (1900)
  Бейсбол,  Софтбол (WBSC) (1992—2008, 2021)
  Водно-моторный спорт (1908)
  Жё-де-пом (1908)
  Карате (WKF) (2021)
  Конный спорт
  Вольтижировка (1920)
  Крикет (1900)
  Крокет (1900)
  Лакросс (1904, 1908)
  Поло (1900, 1908, 1920, 1924, 1936)
  Роке (1904)
  Рэкетс (1908)

Показательные виды спорта 

Показательный вид спорта — это соревнования, проводимые в цели популяризации видов спорта, не признанных МОК. Включаются организационным комитетом Олимпийских игр в программу соревнований по 1-2 вида спорта.

См. также 
 Соревнования античных Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МОК